Bathysmatophorus är ett släkte av insekter som beskrevs av Sahlberg 1871. Bathysmatophorus ingår i familjen dvärgstritar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Dvärgstritar
Bathysmatophorus